

Пешкув — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пешкув — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства